Indomptable ist die Bezeichnung für

 Indomptable (Schiff, 1790), 80-Kanonen-Linienschiff der Tonnant-Klasse französischen Marine (1791–1805)
 Indomptable (Schiff, 1883), Küstenpanzerschiff der Terrible-Klasse der französischen Marine (1887–1927)
 L’Indomptable (Schiff, 1933), Zerstörer Le-Fantasque-Klasse der französischen Marine (1936–1942)
 L'Indomptable (S 613), Atom-U-Boot der Redoutable-Klasse (1967) der französischen Marine (1976–2003)